Валентин Михайлович Ястребилов (01.05.1905 — ?) — советский инженер, специалист в области радиолокации, лауреат Сталинской премии.

Биография
Родился в с. Снаюкть Рыльского уезда Курской губернии.

С сентября 1927 года на военной службе. Окончил Ленинградскую военно-электротехническую академию (1936).

В 1936—1940 инженер НИИ-49 (Ленинград).
 
В 1940—1952 годах работал в московском НИИ-10: начальник лаборатории, старший инженер, главный конструктор. Воинское звание - инженер-полковник.

Главный конструктор корабельного радиолокационного дальномера «Штат-Б» и радиодальномера «Сириус».

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку новой аппаратуры. 
 три ордена Красной Звезды (3.09.1943, 06.05.1946, 15.11.1950)
 орден Ленина (26.10.1955) 
 медали

Источники 
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011
 Сайт Подвиг народа